Golz (, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Dorothee Golz (* 1960), deutsch-österreichische Plastikerin
 Erich Golz (1910–1998), deutscher Radsportler
 Georgi Pawlowitsch Golz (1893–1946), russischer Architekt
 Gerhard Golz (1911–1973), deutscher Jurist und Verwaltungsbeamter
 Gustav von Golz (1833–1908), preußischer General der Infanterie, Eisenbahnexperte
 Jakob Golz (* 1998), deutscher Fußballtorwart
 Jochen Golz (* 1942), deutscher Germanist und Literaturwissenschaftler
 Manuela Golz (* 1965), deutsche Schriftstellerin
 Margarete Golz (1878–1963), deutsche Heilpädagogin
 Marianne Golz (1895–1943), Gerechte unter den Völkern
 Natalja Jurjewna Golz (* 1985), russische Ringerin
 Richard Golz (* 1968), deutscher Fußballtorwart
 Werner Golz (1933–1974), deutscher Schachspieler und -journalist
 Wolfgang Golz (* 1944), deutscher Journalist

Golz ist der Name folgender Orte:
 Golz (Gemeinde Gitschtal), Ortschaft der Gemeinde Gitschtal, Bezirk Hermagor, Kärnten
 Golz, ehemals im Kreis Dramburg, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Woliczno

Golz ist der Name folgender Berge:
 Golz (Gailtaler Alpen), , Berg in den Gailtaler Alpen, Kärnten

Siehe auch:
 Goltz, Gölz